Océ, entreprise néerlandaise qui fait partie de l'indice AMX.
 « Ordonnance de commission d'expert », dans le système judiciaire français.
 L'Organisation de coopération économique

Abréviation